Башково — название населённых пунктов.

Россия 
 Башково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Башково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Башков
 Башковский